Rainbow Symphony Orchestra (Premier Orchestre Symphonique Européen Gay et Lesbien en France, RSO) – orkiestra symfoniczna działająca w Paryżu, założona w 2000 r. przez muzyków-gejów, lesbijki, osoby biseksualne i gay-friendly heteroseksualistów. Jest pierwszym tego typu zespołem muzycznym LGBT w Europie. Słowa en France w nazwie podkreślają, że RSO to międzynarodowa orkiestra z siedzibą we Francji.

Rainbow Symphony Orchestra powstała w grudniu 2000 r. z inicjatywy Johna Dawkinsa, dygenta paryskiego chóru gejowskiego Mélo'Men. Nabór muzyków został przeprowadzony przez Internet. Po półtorarocznych przygotowaniach i próbach, inauguracyjny koncert odbył się 13 kwietnia 2002 r. Jej skład liczy obecnie 40 osób. Dyrektorem artystycznym jest Michael Tilson-Thomas, który uprzednio przez wiele lat dyrygował Orkiestrą Symfoniczną w San Francisco oraz gościnnie filharmonikami londyńskimi. W 2007 r. dyrygentem był John Dawkins. Biuro orkiestry mieści się przy rue Keller 3 w Paryżu.

Repertuar RSO nie odbiega od repertuarów innych orkiestr symfonicznych. W sezonie koncertowym 2005/2006 znalazły się takie pozycje jak: Pavana Gabriela Fauré, Tańce połowieckie – suita z opery Kniaź Igor Aleksandra Borodina, czwarta symfonia Roberta Schumanna, piąta symfonia Gustava Mahlera, Serenada na smyczki Edwarda Elgara, koncert d-moll na dwoje skrzypiec Johanna Sebastiana Bacha, uwertura do symfonii Elegijnej Johannesa Brahmsa, symfonia Z Nowego Świata Antonína Dvořáka, symfonia d-moll Césara Francka, symfonia Szkocka Felixa Mendelssohna-Bartholdy'ego i inne. W dorobku orkiestry jest jedno wydawnictwo płytowe pt. Lères notes będące zapisem koncertów z lat 2000-2004.

Bibliografia 
 Notatka o Rainbow Symphony Orchestra w serwisie Polgej.pl, 2007-07-16, dostęp 2008-11-06 
 Oficjalny serwis Rainbow Symphony Orchestra 

LGBT w muzyce
LGBT we Francji
Orkiestry
Francuskie zespoły muzyczne
Kultura w Paryżu